Olszanka heißen folgende Orte in Polen:
 Olszanka (Nowinka), Dorf im Powiat Augustowski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Nowinka
 Olszanka (Podegrodzie), Dorf im Powiat Nowosądeckie der Woiwodschaft Kleinpolen
 Olszanka (Powiat Brzeski) (dt. Alzenau), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Brzeski der Woiwodschaft Oppeln
 Olszanka (Powiat Łosicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łosicki der Woiwodschaft Masowien
 Olszanka (Przerośl), Dorf im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Przerośl
 Olszanka (Przywidz) (dt. Ellerbruch), Dorf im Powiat Gdański der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Przywidz
 Olszanka (Rutka-Tartak), Dorf im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Rutka-Tartak
 Olszanka (Sejny), Dorf im Powiat Sejneński der Woiwodschaft Podlachien; siehe Sejny (Landgemeinde)
 Olszanka (Szypliszki), Dorf im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Szypliszki

Siehe auch:
 Olschanka